Werner Ladiges (1910-1984), zoologiste et ichtyologue allemand ;
  (née en 1948), botaniste australienne.